Бурводстрой — микрорайон города Ишимбая, расположенный в его северной части, правом берегу реки Белой. Находится на дороге Ишимбай — Стерлитамак.

Протекает ручей Сикул.

История 
Закон от 25 декабря 2002 года № 425-з «Об описании границы муниципального образования Север города Ишимбая Республики Башкортостан» определял границу города так:
Северная граница муниципального образования «Север» города Ишимбая проходит по реке Белой, затем по ручью Сикул протяженностью 2150 м и поворачивает на юг;  
восточная граница проходит от ручья Сикула по границе садоводческого общества «Бурводстрой» города Ишимбая до автомобильной дороги Ишимбай — Петровское

К Бурводстрою примыкают несколько садоводческих обществ.

Улицы 
 Улица Бурводстрой

Экономика 
 ОАО «Подземнефтегаз».
 Цех «Рассолопромысел» ОАО «Башкирская содовая компания»

Транспорт 
 Городской автобусной маршрут № 6

Примечания

Литература 
 

Городские части Ишимбая